Paris-Nord - Lille